Francisco Montero Chunga (né en 1952), footballeur péruvien ;
Francisco Montero Rubio (né en 1999), footballeur espagnol ;
Francisco Javier de Istúriz Montero (1790-1871), homme politique espagnol.